

Patronyme 
 François Moncla, (1932-2021), est un joueur français de rugby à XV.

Toponyme 
 Moncla est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme